Wivel ist Familienname von
 Mikael Wivel (* 1946), dänischer Journalist 
 Ole Wivel (1921–2004), dänischer Journalist

Siehe auch:
 Wiefel
 Wiwel